Sońsk est le nom :

 de la gmina de Sońsk, dans le powiat de Ciechanów, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Sońsk, chef-lieu de cette gmina